Ван Гефлін (, , , Оклахома, США — , Голлівуд, Каліфорнія, США) — американський актор, володар премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану 1942 року.

Фільмографія

Примітки

Посилання 

 

Кіноактори США
Театральні актори США
Актори вестернів
Американські військовики Другої світової війни
Померли від інфаркту міокарда
Померли в Голлівуді
Голлівудська алея слави